Louise Bourgeois kan syfta på:

* Louise Bourgeois (1563–1636), barnmorska vid franska hovet, författare till en bok om barnbörd.
 Louise Bourgeois (1911–2010), fransk-amerikansk skulptör